Mondinsel bezeichnet:

 Eine Insel mit Freibad im Main in Kitzingen (auch Mondseeinsel)
 Die Isla de la Luna im Titicacasee
 Die Insel Chandradvipa in Bengalen
 die Komoren
 Madagaskar